Saint Donat désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès présumé :
 Donat de Bad Münstereifel († avant 180 à Rome) ; célébré le 30 juin.
 Donat de Carthage († ?), martyr avec ses compagnons Juste et Hérénas, fêté le 25 février.
 Donat martyr en Afrique, Avec un autre diacre, Prime. Fête le .
 Donat martyr en Afrique (vers 250). Avec les ss. Mappalique, Basse, Fortunius, Paul, Fortunata, Victorin, Victor, Érème, Crédula, Éréda, Firme, Vénuste, Fruit, Julia, Martial et Aristone, tous morts de faim en prison. Fête le .
 Donat de Concordia, 304. Martyr avec saint Romule. Patron de Cividale du Frioul. Fête le  et le  (à Cividale).
 Donat de Nicomédie, 305. Martyr, compagnon de saint Georges le mégalomartyr. Fête le .
 Donat d'Arezzo († vers 362), évêque d'Arezzo et martyr en Toscane (Italie) ; célébré seul en Occident et avec Hilarien (ou Hilarian) en Orient, le 7 août. Fêté aussi le  à Mondovi. 
 Donat d'Évria (+ 397), évêque d'Évria dans l'ancienne Épire ; célébré le 30 avril. Évria serait l’actuelle Glyki, sur l’Achéron, ou bien Paramythia. Donat d'Évria est né vers 330 et fut éduqué à Buthrote (au sud de l'Abanie actuelle). Patron de la ville et de l’évêché de Paramythia. Reliques transférées en 602 à Kiassiopi (Corfou) puis à Venise dans l’île de Murano. La ville de Paramythia portait son nom : Aï Donatos. Une église carolingienne porte son nom à Zadar en Dalmatie du Nord. Fête le  et le  (tr). (Sources : Diptyques de l'Église de Grèce, diaconie apostolique Athènes, et site de l’évêché de Paramythia).
 Donat de Sisteron († 535), originaire d'Orléans, ermite près de Montfort, non loin de Sisteron ; célébré le 19 août.
 Donat du Clamorgan, . Ami de s. Cadot, évêque de Besançon en 624 ; célébré le 7 août.
 Donat d'Elnone († 690), voir Jonat, célébré le 
 Donat de Fiesole († 874), ou Donatus, Écossais ou Irlandais (?), évêque de Fiesole en Toscane ; célébré le 22 octobre. 
 Donat év. de Libye, Hiéromartyr. Fête le .
 Donat de Thmuis, Hiéromartyr. Fête le .

Références

Voir aussi 
 Donatus Magnus, auteur d'un schisme en Afrique.
 

Donat